Závodszky Zoltán (1892–1976) operaénekes (tenor), énektanár, zenei műfordító
 Závodszky Zoltán (1969) televíziós producer

hasonló nevűek
 Závodszky Zoltánné (1892–1947) költő, ifjúsági író, az operaénekes felesége